:

  — род рыб;
 Acantholepis Less., 1831 — Акантолепис — род растений семейства Астровые, единственный вид  = ;
  — род муравьёв (=Lepisiota).

Примечания